Tres Esquinas puede referirse a:

Argentina 

 Tres Esquinas, localidad de la Argentina.
 Tres Esquinas, antigua estación de ferrocarril en la ciudad de Buenos Aires.

Chile 

 Tres Esquinas, localidad de la comuna de Bulnes, Región del Biobío.
 Tres Esquinas, localidad de la comuna de Coihueco, Región del Biobío.
 Tres Esquinas, localidad de la comuna de San Carlos, Región del Biobío.

Colombia 

 Tres Esquinas localidad de Colombia.
 Tres Esquinas, base aérea de la Fuerza Aérea Colombiana.

Música 
 Tres esquinas, tango de 1940 compuesto por Ángel D'Agostino y Alfredo Attavia con letra de Enrique Cadícamo.